

Cinema 
 Splinter – film del 2006 diretto da Michael D. Olmos
 Splinter – film del 2008 diretto da Toby Wilkins

Fumetto 
 Splinter – personaggio delle Tartarughe Ninja
 Splinter – personaggio di animazione, nipote di Picchiarello

Musica 
 Splinter – album degli Sneaker Pimps del 1999
 Splinter – album dei The Offspring del 2003
 Splinter – duo vocale formato da Bill Elliott (William Elliott) & Bobby Purvis (Robert J Purvis) nei primi anni settanta.

Altri progetti